Białężyn est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Białężyn, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Białężyn, dans le powiat de Poznań.